Пасус () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Юг и юго-запад штата Минас-Жерайс. Население составляет 	226 412	 человек (на 2010 год). Площадь — 	7 104,746	 км². Плотность населения — 	31,87	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 1 907 911 334,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 8680,29 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,785 (данные: Программа развития ООН).

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Алпинополис
 Бон-Жезус-да-Пенья
 Капетинга
 Капитолиу
 Кларавал
 Касия
 Делфинополис
 Форталеза-ди-Минас
 Ибираси
 Итау-ди-Минас
 Пасус
 Пратаполис
 Сан-Жозе-да-Барра
 Сан-Жуан-Батиста-ду-Глория

Микрорегионы штата Минас-Жерайс